Kongshøj kan henvise til flere stednavne i Danmark og Sydslesvig:
 Kongshøj (Frørup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Frørup Sogn
 Kongshøj (Nordrupøster Sogn) – en bebyggelse i Nordrupøster Sogn
 Kongshøj (Roslev Sogn) – en bebyggelse i Roslev Sogn
 Kongshøj (Sydslesvig) – en gravhøj i nærheden af vikingebyen Hedeby
 Kongshøj (Åsted Sogn) – et areal i Åsted Sogn
 Kongshøj er det danske navn for den tyske kommune Königshügel i Amt Hohner Harde i Kreis Rendsborg-Egernførde, i den tyske delstat Slesvig-Holsten.